San Marinos MotoGP 2008 ingick som trettonde deltävling av arton i Roadracing-VM 2008 och kördes på Misano World Circuit 29-31 augusti 2008.

MotoGP

250GP

125GP

2008 i Italien
MotoGP-tävlingar 2008
2008